Landesregierung Keßler bezeichnet mehrere Regierungen Vorarlbergs:
 Landesregierung Keßler I
 Landesregierung Keßler II 
 Landesregierung Keßler III
 Landesregierung Keßler IV
 Landesregierung Keßler V